Lowi steht für:
 Theodore J. Lowi (1931–2017), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

LOWI steht für:
 den ICAO-Code des Flughafens Innsbruck

Siehe auch
 Lowy
 Loewy

Abkürzung